Хосе Фернандо Пласенсия Кастро (; 18 июня 1999, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Некакса».

Клубная карьера 
Пласенсия — воспитанник клуба «Некакса». 17 января 2018 года в поединке Кубка Мексики против «Атлетико Сакатепек» Хосе дебютировал за новую команду. В том же году Пласенсия стал обладателем национального кубка. 7 апреля 2019 года в матче против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере.

Международная карьера 
В 2018 году в составе молодёжной сборной Мексики Пласенсия принял участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Никарагуа, Ямайка, Арубы, Сальвадора и США. 

В том же году Пласенсия принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире но сыграл в матче против команды Эквадора.

Достижения 

Командные

 «Некакса»
 Обладатель Кубка Мексики — Клаусура 2018

Международные

 Мексика (до 20)
  Молодёжный кубок КОНКАКАФ — 2018

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Некакса»